Нингё может означать:

 Нингё () — японские традиционные куклы.
 Нингё () — русалки в японской мифологии.